Ma Ning (1979-), arbitre de football chinois ;
 Ma Ning (1983-), athlète chinoise ;
 Ma Ning (2000-) : joueuse de hockey sur gazon chinoise.